

Biografia 
Nell'ambito dei Premi Oscar 2010 ha ricevuto la nomination nella categoria miglior film straniero per Ajami, che ha diretto, prodotto, scritto e montato con Yaron Shani. Con lo stesso film ha ricevuto una menzione nell'ambito del Premio Caméra d'or al Festival di Cannes 2009.

Filmografia 
Ajami (2009)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cittadini arabi di Israele